Паси может относиться к:
 Паси, Соломон (род. 1956) — болгарский математик, путешественник-полярник и политик
 XA-180 «Паси» — финский колёсный бронетранспортёр
 Паси-сюр-Эр — город во Франции
  — папуасский язык

См. также 
 Пасси (значения)